Семёновщина — распространённый российский топоним и исторический термин.

Топоним 
 Семёновщина — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Семёновщина — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 В Тверской области:
 Семёновщина — деревня в Осташковском районе.
 Семёновщина — деревня в Фировском районе.

История 
 Семёновщина — режим белогвардейского атамана Г. М. Семёнова в Забайкалье в годы Гражданской войны.

См. также 
 Семеновщина